Plusieurs édifices religieux se nomment église Saint-Clément :

 Église Saint-Clément d'Auderghem (Bruxelles)
 Église Saint-Clément de Watermael-Boitsfort

Église Saint-Clément d’Ottawa.
Église Saint-Clément de Montréal.

Église Saint-Clément de Chicago

Église Saint-Clément d’Anetz (Loire-Atlantique)
Église Saint-Clément d’Arpajon (Essonne)
Église Saint-Clément de Couffoulens (Aude)
Église Saint-Clément de Fontiers-Cabardès (Aude) ;
Église Saint-Clément de Fuilla  (Pyrénées-Orientales)
Église Saint-Clément d’Haramont (Aisne)
Église Saint-Clément de Mâcon (Saône-et-Loire)
Église Saint-Clément de Metz (Moselle)
Église Saint-Clément de Nantes (Loire-Atlantique)
Église Saint-Clément de Pont-de-Beauvoisin (Isère)
Église Saint-Clément de Rouen (Seine-Maritime)
Église Saint-Clément de Saint-Clément (Cantal)
Église Saint-Clément de Saint-Clément-des-Levées (Maine-et-Loire)
Église Saint-Clément de Tours (Indre-et-Loire)
Église Saint-Clément de Xammes (Meurthe-et-Moselle)
Église Saint-Clément de Wasquehal  (Hauts-de-France)

 Église San Clemente de Venise.

 St Clement Danes, église de Londres ;
 St Clement Eastcheap, église de Londres.

 '''Église Saint-Clément de Hrtkovci, dans la province de Voïvodine.

Clément
~